

Architettura 
 Padiglione – in passato, struttura a sé stante situata in parchi e giardini spesso facente parte di un edificio principale. (vedere anche gazebo e berceau); ai giorni nostri, costruzione, provvisoria o definitiva, spesso costruita per formare un complesso di padiglioni utilizzati per esempio in avvenimenti fieristici o mostre
 Volta a padiglione – elemento di copertura con superficie curva

Araldica 
 Padiglione – in araldica, il particolare mantello reale su cui viene raffigurato uno stemma

Anatomia 
 Padiglione auricolare – in anatomia, parte cartilaginea visibile dell'orecchio esterno

Automobili 
 Padiglione – nelle automobili, la parte superiore alla linea di cintura che comprende il parabrezza, il lunotto, le superfici vetrate laterali, i montanti e la capote

Geografia 
 Padiglione – frazione di Osimo in provincia di Ancona
Padiglione – frazione di Tavullia in provincia di Pesaro-Urbino

Musica 
 Padiglione – nella musica, l'estremità concava di uno strumento

Militare 
 Padiglione – tenda da campo di grandi dimensioni e sfarzosa, adibita per l'alloggiamento di ufficiali dell'esercito o personaggi illustri.
 Padiglione – nelle armature, prolungamento della goletta a spalle che ripara la nuca, il collo e parte delle spalle
 Padiglione – elemento delle lance da giostra

Nautica 
 Padiglione – nella nautica, insieme di sartie e stralli degli alberi dei velieri

Persone 
 Carlo Padiglione – bibliotecario, storico e araldista italiano

Altri progetti